Список и краткие характеристики городских площадей города Харькова:

Примечания

Литература 
 

Площади